Korrespondent har flere betydninger:
 Korrespondent (journalist) - journalist der er udsendt af et nyhedsmedium
 Korrespondent (korrespondance) - person der varetager udenlandsk korrespondance for et firma